Rickmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Rickmann (1741–1772), deutscher Mediziner und Pionier der Sozialmedizin 
 Hagen Rickmann (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Manager
 Josef Rickmann (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Rickmann (1869–1916), deutscher Veterinär im Dienst der Kolonialverwaltung von Deutsch-Südwestafrika

Siehe auch:
 Rickman